Frasin település Romániában, Dolj megyében
 Frasin település Romániában, Gorj megyében
 Frasin település Romániában, Suceava megyében
 Frasin település Romániában, Suceava megye Broșteni községében